John Maule kan syfta på bland andra:

* John Maule (1706–1781), skotsk parlamentsledamot
 John Maule (1818–1889), engelsk åklagare
 John Maule (1901–1952), svensk överste